Бод се може односити на:
Бод, облик вредновања резултата (синоним за поен)
Бод, појам у телекомуникацијама и електроници ()
Бод, термин у кукичању и везу